

Гермон — місто, штат Мен
 Гермон — місто, штат Нью-Йорк
 Гермон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк